Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin des moins de 20 ans 1993 est la  de la compétition organisée par le Comité européen de rink hockey et réunissant les meilleures nations européennes des moins de 20 ans. Cette édition a lieu à Sesimbra, au Portugal.

L'équipe du Portugal des moins de 20 ans remporte sa  européenne de rink hockey.

Participants 
Neuf équipes prennent part à cette compétition.

Résultats 
Chaque équipe se rencontre une fois.

|}

Liens externes 
Résultats

1993
Rink hockey masculin des moins de 20 ans
Rink hockey masculin des moins de 20 ans 1993
District de Setúbal
Compétition internationale de rink hockey au Portugal
Europe masculin des moins de 20 ans
Sport au Portugal en 1993